Siro kamiakensis est une espèce d'opilions cyphophthalmes de la famille des Sironidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des États-Unis. Elle se rencontre au Washington et en Idaho.

Description 
Siro kamiakensis mesure de  à .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite sous le protonyme Neosiro kamiakensis par Newell en 1943. Elle est placée dans le genre Siro par Shear en 1980.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de kamiak et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Kamiak Butte.

Publication originale 
 Newell, 1943 : « A new sironid from North America (Opiliones, Cyphophthalmi, Sironidae). » Transactions of the American Microscopical Society, , .

Liens externes

Notes et références 

Sironidae
Espèce d'opilions (nom scientifique)
Faune endémique des États-Unis